Гуадалканал — многозначное слово, русское написание которого зависит от языка-источника:

Топоним 
 Гуадалканал () — остров в океанийском государстве Соломоновы Острова.
 Гуадалканал () — мемориал на Соломоновых Островах.
 Гуадалканал () — провинция Соломоновых Островов.
 Гуадальканаль () — муниципалитет в Испании, в честь которого местный уроженец Педро де Ортега-и-Валенсия, член экспедиции Альваро Менданья де Нейра, назвал открытый в 1568 году остров Гуадалканал.

Военные корабли 
 USS Guadalcanal (CVE-60) () — американский эскортный авианосец времен Второй мировой войны.
 USS Guadalcanal (LPH-7) () — американский десантный вертолётоносец.

См. также 
 Битва за Гуадалканал